Нюїє́-сюр-Вікуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 10 км на південь від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 471 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1231,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нюїє-сюр-Вікуен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Нюїє-сюр-Вікуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн